Duncan Jones peut désigner :
 Duncan Jones (1971-), un réalisateur de films britannique, fils du chanteur David Bowie ;
 Duncan Jones (1978-), un joueur de rugby à XV international gallois.